Bradshaw (motorfiets), een Brits historisch merk van inbouwmotoren
Bradshaw (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Bradshaw (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Bradshaw's Guide, een Britse reeks historische reisgidsen

Zie ook
Bradshaws, rotskunst in West-Australië